

Trasporti 
 F21 – linea dei traghetti di Berlino
 F 21 – sommergibile della Regia Marina

Altro 
 F21 – siluro